Osoby o tym nazwisku:
 Blanka Kutyłowska – polska aktorka teatralna, spikerka audycji radiowych i lektorka
 Irena Kutyłowska – polska archeolog